Miejscowości w Polsce
 Woźniki-Kolonia – nazwa niestandaryzowana, część miasta Sieradz w woj. łódzkim
 Woźniki-Kolonia – wieś w woj. łódzkim w pow. piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska
 Woźniki-Kolonia – nazwa niestandaryzowana, część wsi Woźniki w woj. łódzkim w pow. radomszczańskim, w gminie Lgota Wielka